De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2003 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 17 augustus 2003 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Tsjechië